Madsen steht für:
 Madsen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Madsen (Waffe), leichtes Maschinengewehr
 Madsen (Band), deutsche Rockband
 Madsen (Fahrzeughersteller), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Madsen ist der Name folgender Orte:
 Madsen (Utah), Ort im Box Elder County, Utah, Vereinigte Staaten
 Madsen (Wisconsin), Ort im Manitowoc County, Wisconsin, Vereinigte Staaten
 Madsen Beach, Ort in South Dakota, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Madison
 Matson
 Mattson
 Mattsson
 Matzen